St. Johns – rzeka na Florydzie
Miejscowości na Wyspie Man:
 St. Johns – miasto w okręgu Glenfaba
Miejscowości w USA:
 St. Johns – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 St. Johns – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 St. Johns – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Perry
 St. Johns – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 St. Johns – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
Gminy w USA:
 St. Johns (ang. St. Johns Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 St. Johns (ang. St. Johns Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 St. Johns (ang. St. Johns Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Johns (ang. St. Johns County) – w stanie Floryda

Zobacz też 
 St. John’s